NGC 7269 (другие обозначения — PGC 68841, MCG -2-57-5, IRAS22231-1325) — спиральная галактика (Sb) в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7269
Водолей (созвездие)